Schiebler ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Schiebler (* 1991), Mitglied des deutschen Musik- und Comedy-Trios ApeCrime
 Jeff Schiebler (* 1973), kanadischer Leichtathletik-Sportler
 Ludwig Schiebler, Namensgeber des Schieblers Taubenapfel
 Oskar Schiebler, ehemaliger Abgeordneter des sächsischen Landtags
 Theodor Heinrich Schiebler (1923–2022), deutscher Anatom

Siehe auch:
 Baumschule J. L. Schiebler & Sohn
 Schieblers Taubenapfel